

Patronymes 
 Georges-Barthold Pontanus de Braitenberg (né à Brück vers le milieu du , mort en 1616), théologien et poëte bohémien
 Jacobus Pontanus (1542-1626) jésuite, grammairien et poète, à Prague
 Jean-Isaac Pontanus (1571-1639), philologue et historien danois
 Matthaeus Pontanus de Münster, de son vrai nom Matthäus Brückner (1565–1620), fut le maître-imprimeur de Hilpershausen
 Pierre Pontanus ou Pierre de Ponte (1450-1530), philologue flamand 
Pontano
 Giovanni Pontano (1429-1503), souvent appelé de son nom latin Pontanus, homme politique et homme de lettres écrivant en latin, publié avec le concours de son élève Jacopo Sannazaro
 Ludovico Pontano (1409-1439), jurisconsulte à Sienne

Homonymie de patronyme